Нова Србија се може односити на:

 Нова Србија, историјска област у Руској Империји од 1752. до 1764. Била је смештена на територији данашње Украјине
 Нова Србија, описни назив за јужне области које су ослобођене 1877/8. године и прикључене Кнежевини Србији
 Нова Србија, описни назив за јужне области које су ослобођене 1912/3. године и прикључене Краљевини Србији
 Нова Србија, дневни новински лист (1913–1914) који је излазио у Скопљу
 Нова Србија, политичка странка у Србији
 Нова Србија, телевизијска и радио-станица у Србији

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)